Рефлекто́метр:
 Рефлектометр — прибор для измерения коэффициента отражения света.
 Рефлектометр для кабельных линий (, ) — устройство, предназначенное для выявления дефектов в кабельных линиях локационным (рефлектометрическим) методом.
 Оптический рефлектометр — устройство для диагностики ВОЛП.
 Рефлектометр — название прибора для измерения отражений радиосигнала в коаксиальных или волноводных линиях с помощью направленного ответвителя.